Nordmark kan syfta på:

Geografi

Sverige

Filipstads kommun
 Nordmark – en ort 
 Nordmarks församling –  en tidigare församling i Karlstads stift 1731-2010
 Nordmarks landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län 1862-1952
 Nordmarks socken – en socken i Värmland
 Nordmarks distrikt –  ett distrikt i Filipstads kommun 2016–
 Nordmarks gruvor – gruvor i Nordmarks socken
 Nordmarkshyttan – en hytta –1905

Årjängs kommun
 Nordmarks härad – ett tidigare härad
Nordmarks domsagas valkrets – valkrets till andra kammaren 1866-1908.
Nordmarks kontrakt – ett tidigare kontrakt inom Karlstads stift –2015

Tyskland 

Nordmark (Tysk-romerska riket) – ett historiskt markgrevskap i Tysk-romerska riket 965-1157

Personer

Efternamn
Anna-Stina Nordmark Nilsson (född 1956), ekonom, företagsledare och idrottsledare.
Björn Nordmark (född 1986), handbollsspelare.
Dag Nordmark (1945–2018), litteraturvetare.
Daniel Nordmark (född 1988), fotbollsspelare.
Eva Nordmark (född 1971), politiker och ordförande för TCO.
Gunnar Nordmark (född 1954), folkpartistisk riksdagsledamot.
Hans Nordmark (1919–2011), jurist och musiker.
Isak Nordmark (1749–1823), präst och riksdagsledamot.
Lars Nordmark (född 1938), militär.
Nicke Nordmark (född 1974), journalist.
Nils Nordmark (1891–1977), arkitekt.
Per Nordmark (född 1976), musikproducent.
Robert Nordmark (född 1962), ishockeytränare.
Robert Nordmark (musiker) (född 1968), jazzmusiker.
Teofil Nordmark (1891–1970), läkare.
Zacharias Nordmark (1751–1828), fysiker och astronom.

Se även 
Nordmark–Klarälvens Järnvägar
Norrmark